Аромънул () може да се отнася за:

 „Аромънул“, седмичен вестник, излизал през февруари – юни 1906 година в Турну Мъгурели, забранен е от местните власти заради националистическите си уклони;
 „Аромънул“, национален орган на румънците от Балканския полуостров, вестник, излизал през 1910 – 1911 година в Букурещ
 „Аромънул“, седмичен вестник, излизал през 1913 – 1914 година в Букурещ.

Бележки